Berkes László (1977. január 27. –) magyar labdarúgócsatár, a magyar strandlabdarúgó-válogatott tagja, részt vett a 2015. évi Európa játékokon is.

Források 
Berkes László  adatlapja a beachsoccer.com oldalon 

1977-ben született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Élő személyek